Die Liste von Zoos, Tierparks, Wildparks, Vogelparks und anderen öffentlich zugänglichen zoologischen Einrichtungen in Deutschland ist sortiert nach Ortsnamen.

Liste

Literatur 
 Rolf Stelly (Hrsg.): Ein Zoowegweiser zu westdeutschen Tiergärten Wild u. Vogelparks Aquarienschauen usw. Hamburg o. J. (ca. 1963).
 Karl Lemke: Tiergärten: Zoos, Aquarien, Wildgehege. VEB Tourist Verlag, Berlin 1985.
 Heinrich Dathe (Hrsg.): Tiergärten der Deutschen Demokratischen Republik. Berlin 1987.
 Dirk Petzold, Silke Sorge (Hrsg.): Abenteuer Zoo: 600 Tierparks, Aquarien und Reptilienhäuser. Der Zooführer für Deutschland, Österreich und Schweiz. 2., revidierte Auflage, Stocker, Graz 2011 (Erstausgabe 2007, ISBN 978-3-7020-1151-2), ISBN 978-3-7020-1314-1.

Weblinks 
 Verband der Zoologischen Gärten (VdZ)
 Deutsche Tierpark-Gesellschaft (DTG)
 Deutscher Wildgehege-Verband (DWV)
 www.zoo-infos.de (Touristische Informationen zu den deutschen Zoos)
 www.zootierliste.de (Informationen zum Tierbestand der europäischen Zoos)
 www.zoo-ag.de (Umfangreiche Zoo-Datenbank)

Einzelnachweise 

!
Deutschland
Zoo